Maurice Hawthorne (Bristol, 6 de octubre de 1938) es un expiloto británico de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1964 hasta 1972 especialmente en cilindradas grandes.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Kawasaki
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.